Der Begriff Burglöwe bezeichnet:

 das Wahrzeichen der deutschen Großstadt Braunschweig, siehe Braunschweiger Löwe;
 das Markenzeichen des historischen Nutzfahrzeugherstellers Büssing AG aus Braunschweig